Llimona i Bruguera ist der Familienname folgender Personen:

 Joan Llimona i Bruguera (1860–1926), katalanischer Maler
 Josep Llimona i Bruguera (1864–1934), katalanischer Bildhauer